Інґрід Раґнвальдсдоттір (, давньо-сканд. Ingiríðr Rögnvaldsdóttir) — шведська принцеса з династії Стенкілі, онука короля Швеції Інґе Старшого, дружина короля Норвегії Гаральда IV Ґіллі, мати короля Швеції Маґнуса Генріксена і короля Норвегії Інґе Горбаня.

Біографія 
Інґрід була дочкою Раґнвальда, єдиного сина шведського короля Інґе Старшого, який помер, ймовірно, ще за життя батька.

Тітка Інґрід, Маргарет Фредкулла, організувала її весілля з племінником свого чоловіка, данського короля Нільса, Генріком Скаделором. Незважаючи на народження кількох синів шлюб виявився нещасливим. Інґрід намагалася втекти від чоловіка разом з коханцем, але була спіймана. У причетності до втечі Генрік звинуватив свого кузена Кнуда Лаварда, сина короля Еріка I. В 1131 році Генрік Скаделор став співучасником вбивства Кнуда Лаварда. Цей злочин призвів до повстання проти короля Нільса, яке очолив єдинокровний брат Кнуда Ерік Емуне. У червні 1134 року відбулася вирішальна битва, в якій Ерік Емуне розбив війська Маґнуса Сильного, сина короля Нільса. Маґнус та Генрік Скаделор загинули.

Овдовілу Інґрід взяв у дружини союзник Еріка Емуне норвезький король Гаральд Гіллі. В 1135 році у них народився син Інґе. Водночас Гаральд Гіллі жив з жінкою на ім'я Тора Ґуттормсдоттір. У грудні 1136 року король під час ночівлі у Тори, був убитий своїм суперником в боротьбі за владу Сіґурдом Слембе. Новими королями були проголошені немовля Інґе, син Інґрід та її трирічний брат Сіґурд, син Тори.

Третім чоловіком Інґрід став Арне Іварссон з Стодрейма, названий у сазі «вітчимом конунґа» Інґе. Крім того в Інґрід був позашлюбний син від якогось Івара Прута. Як мати короля Інґе Інґрід брала активну участь в його боротьбі за владу з численними суперниками. Згодом старший син Інґрід від Генріка Скаделора, Маґнус, на короткий час зумів стати королем Швеції. Однак у лютому 1161 року Інґе і Маґнус, один в Норвегії, інший в Швеції, були вбиті. Про подальшу долю Інґрід нічого не відомо.

Шлюби і діти 
 Генрік Скаделор (пом. 1134), онук данського короля Свена II. Діти:
 Маґнус (пом. 1161), король Швеції (1160—1161)
 Раґнвальд (пом. 1161)
 Кнуд (пом. 1162)
 Буріс (пом. 1167), ярл в Ютландії
 Йохан (пом. 1161)
 Гаральд IV Ґіллі (пом. 1136), король Норвегії (1130—1136). Син:
 Інґе Горбун (1135—1161), король Норвегії (1136—1161)
 Арне Іварссон із Стодрейма. Діти:
 Інґе
 Ніколас (пом. 1225), єпископ Осло
 Філіпп
 Марґарита, мати Філіппа Сімонссона

Від зв'язку з Іваром Прутом — син Орм Іварссон.

Примітки

Посилання 
 Сноррі Стурлусон. «Коло Земний» Сага про Магнуса Сліпому і Харальде Гіллі 
 Сноррі Стурлусон. «Коло Земний» Сага про синів Гаральда Гіллі 
 NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON. Ingerid Ragnvaldsdatter 

Принцеси Швеції
Стенкілі
Вікіпедія:Статті з ручною вікіфікацією дат у картці
Рік народження відсутній